Татья́на Саве́льева: Савельева, Татьяна Андреевна (род. 1947) — советская пловчиха.
 Савельева, Татьяна Николаевна (1916—1999) — советский и российский египтолог.